Mar Mediterrâneo — mar que banha o sul da Europa, norte da África e oeste da Ásia
 Mediterraneo (filme) — filme italiano de 1991, vencedor do Óscar de melhor filme estrangeiro
 Clima mediterrânico — designação de um tipo de clima
 Mediterrâneo (álbum) — álbum de Vanessa Rangel

Ver também 
 Club Méditerranée — rede de turismo francesa

Desambiguação